Дми́трий Дми́триевич Чихачёв (1889—1957) — полковник лейб-гвардии Волынского полка, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян Костромской губернии. Сын действительного статского советника. Уроженец Костромы.

Окончил Нижегородский кадетский корпус (1906) и Павловское военное училище (1908), откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии Волынский полк.  назначен младшим офицером в 16-ю роту. 6 декабря 1912 года произведен в поручики.

В Первую мировую войну вступил со своим полком. Был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

Был ранен 8 мая 1915 года и эвакуирован на лечение. В мае 1916 года — командующий ротой в запасном батальоне Волынского полка. Был произведен в штабс-капитаны 1 августа 1916 года, в капитаны — 29 января 1917 года, в полковники — 23 августа 1917 года.

В эмиграции во Франции. Состоял старшим полковником Объединения лейб-гвардии Волынского полка, членом Общегвардейского объединения и председателем Объединения Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса.

Умер в 1957 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (19.3.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (7.5.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 31.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (20.11.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (2.5.1916)

Иностранные:
 английский Военный крест

Источники 
 Послужной список Дмитрия Дмитриевича Чихачева
 Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России»

Родившиеся в Костроме
Умершие в Париже
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Награждённые Военным крестом (Великобритания)